Das Carlsbad 5000 ist ein 5-Kilometer-Straßenlauf, der seit 1986 jährlich in Carlsbad im US-Bundesstaat Kalifornien ausgetragen wird.

Der Veranstalter nennt das Rennen World's Fastest 5K (schnellster 5-Kilometer-Lauf der Welt). Tatsächlich waren die Streckenrekorde von Sammy Kipketer und Meseret Defar die schnellsten jemals gelaufenen Zeiten bei einem 5-Kilometer-Straßenlauf. Allerdings führte der Leichtathletik-Weltverband IAAF über diese Distanz bis 2019 keine offiziellen Rekordlisten. Die Behauptung des Veranstalters, dass in Carlsbad insgesamt 16 Weltrekorde aufgestellt wurden, ist daher formal betrachtet falsch. Die ersten offiziell anerkannten Weltrekorde liefen Julien Wanders (13:29 min) und Sifan Hassan (14:44 min) am 17. Februar 2019 in Monaco. Bei der 34. Austragung des Carlsbad 5000 am 6. April 2019 stellte Edward Cheserek Wanders’ Weltrekord ein.

Die Strecke ist ein flacher Rundkurs mit Start auf der Grand Avenue und Ziel auf dem Carlsbad Village Drive und verläuft größtenteils auf dem Carlsbad Boulevard entlang der Pazifikküste.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 13:00 min, Sammy Kipketer (KEN), 2000
 Frauen: 14:46 min, Meseret Defar (ETH), 2006

Siegerliste 
Quelle für Ergebnisse vor 2000: ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Carlsbad (Kalifornien)
Erstveranstaltung 1986